L'édition 2019 du tournoi de tennis de Suisse se déroule du 8 au  à Lugano, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Polona Hercog s'impose en finale du simple; Sorana Cîrstea et Andreea Mitu celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Slovaque Dominika Cibulková, des Françaises Alizé Cornet et Kristina Mladenovic, de la Belge Kirsten Flipkens, des Allemandes Anna-Lena Friedsam et Andrea Petkovic, de l'Italienne Camila Giorgi, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Kazakhe Yulia Putintseva et de la Tchèque Markéta Vondroušová. Elles sont respectivement remplacées par Kristýna Plíšková, Viktorija Golubic, Arantxa Rus, Timea Bacsinszky, Tamara Korpatsch, Sorana Cîrstea, Tereza Smitková, Mandy Minella, Fiona Ferro et Mona Barthel.

Lauréates 
En simple, Polona Hercog remporte son troisième titre en battant en finale Iga Świątek. Il s'agit de son premier titre depuis 2012.

En double, Sorana Cîrstea et Andreea Mitu signent leur première victoire ensemble en battant en finale Veronika Kudermetova et Galina Voskoboeva. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
 
 

WTA 2019
Lugano
Sport en Suisse en 2019
Tennis en avril 2019